Nyando (district); een district in de Keniaanse provincie Nyanza
Nyando (rivier); een rivier in de Keniaanse provincie Nyanza